Acmaea fascicularis är en snäckart som först beskrevs av Menke 1851.  Acmaea fascicularis ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
fascicularis